Neuhütten ist der Name folgender Orte:
 Neuhütten (Hochwald), Gemeinde im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
Neuhütten (Hütten), Weiler der Gemeinde Hütten im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Neuhütten (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Neuhütten (Wüstenrot), Ortsteil der Gemeinde Wüstenrot im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Neuhütten, ehemals im Kreis Bütow, Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe: Nowe Huty
 Neuhütten, ehemals im Kreis Neustettin, Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe: Nowe Łozice

Siehe auch:
 Neue Hütte
 Neuehütten
 Neuhütte
 Oberneuhüttendorf